Села:
 Варламівка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Варламівка — Кіровоградська область, Бобринецький район